Borsuki – ssaki drapieżne z rodziny łasicowatych

Miejscowość w Polsce
 Borsuki – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim, w gminie Sarnaki

Miejscowości na Białorusi
Borsuki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Horanie.
 Borsuki – agromiasteczko w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Dokszyce.
Borsuki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.
Borsuki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.
Borsuki  – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
Borsuki  – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
Borsuki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Uźmiony.
Borsuki 2 – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Uźmiony.
Borsuki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.
Borsuki – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki.
Borsuki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
Borsuki – dawny futor w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Krzywe Sioło.

Miejscowości na Ukrainie, ukr. Борсуки 
 Borsuki – wieś Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, w rejonie łanowieckim, 
 Borsuki – wieś na Ukrainie w  obwodzie winnickim, w  rejonie hajsyńskim.

Inne 
Borsuki – przystanek kolejowy w miejscowości Jałówka, w rejonie smolewickim, w obwodzie mińskim, na Białorusi.

Zobacz też 
 Nowe Borsuki
 Borsuki-Kolonia
 Borsuk

Przypisy